Mala Vrbnica je lahko:
 Mala Vrbnica, Brus (Srbija)
 Mala Vrbnica, Kruševac (Srbija)